Неє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 45 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 364 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 985,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неє на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Неє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара